Никола́с Гарси́я Хе́мме (, род. 20 июня 1988) — испанский тхэквондист, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира и Европы.

Карьера 
В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне в категории до 80 кг выиграл бои против иранца Юсефа Карами (8—2), британца Лутало Мухаммада (7—3), итальянца Мауро Сармьенто (2—1), но уступил в финале аргентинцу Себастьяну Крисманичу (1—0). Таким образом Николас завоевал серебряную медаль турнира.

В его копилке также есть серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира и Европы.

Ссылки 
 Nicolás García  на сайте федерации таэквондо.

Тхэквондисты Испании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года